Disney XD – polska stacja telewizyjna przeznaczona dla dzieci i młodzieży
 Disney XD – amerykańska stacja telewizyjna przeznaczona dla dzieci i młodzieży
 Disney XD – brytyjska stacja telewizyjna przeznaczona dla dzieci i młodzieży
 Disney XD – japońska stacja telewizyjna przeznaczona dla dzieci i młodzieży
 Disney XD – amerykańska łacińska telewizja przeznaczona dla dzieci i młodzieży
 Disney XD – holenderska telewizja przeznaczona dla dzieci i młodzieży
 Disney XD – duńsko-norwesko-szwedzka telewizja przeznaczona dla dzieci i młodzieży
 Disney XD – grecka telewizja przeznaczona dla dzieci i młodzieży
 Disney XD – turecka telewizja przeznaczona dla dzieci i młodzieży
 Disney XD – arabsko-afrykańska telewizja przeznaczona dla dzieci i młodzieży
 Diseny XD – serbska telewizja przeznaczona dla dzieci i młodzieży
 Disney XD – afrykańska telewizja przeznaczona dla dzieci i młodzieży
 Disney XD – azjatycko-malejsko-tajlandzko-filipińsko-singapursko-indonezyjska telewizja przeznaczona dla dzieci i młodzieży, dostępny tylko w HD
 Disney XD (2015) – kanadyjska telewizja przeznaczona dla dzieci i młodzieży
 Disney XD – niemiecka telewizja przeznaczona dla dzieci i młodzieży
 Disney XD – francuska stacja telewizyjna przeznaczona dla dzieci i młodzieży
 Disney XD (2009) – Zmienił nazwę na Family Chrgd po utracie praw własności intelektualnej Disneya do Corus Entertainment.
 Disney XD – australijsko-nowozelandzka telewizja przeznaczona dla dzieci i młodzieży, 6 stycznia 2019 wybrane programy przeniosły się na Disney Channel po zamknięciu kanału
 Disney XD – indyjska telewizja przeznaczona dla dzieci i młodzieży, Zastąpiony przez Marvel HQ, który pojawił się na antenie 20 stycznia 2019 r., i kontynuuje pokazy lotnicze Disney XD.
 Disney XD – izraelska telewizja przeznaczona dla dzieci i młodzieży, Otwarty jako jednomiesięczny kanał tymczasowy wyłącznie na gorąco.
 Disney XD – włoska stacja telewizyjna przeznaczona dla dzieci i młodzieży, Umowa Walta Disney Company z Sky Italia nie została przedłużona, co spowodowało zamknięcie kanału wraz z innymi sieciami Disney i Fox.
Disney XD – hiszpańska telewizja przeznaczona dla dzieci i młodzieży.
 Disney XD – rosyjska stacja telewizyjna przeznaczona dla dzieci i młodzieży.